Baranya steht in der Geografie für:

 Komitat Baranya in Ungarn
 Komitat Baranya (historisch)

Baranya ist der Familienname folgender Personen:

 István Baranya (* 1931), ungarischer Ringer